AANC steht für:

 Affaires autochtones et du Nord Canada (Indigenous and Northern Affairs Canada), Regierungsbehörde, Kanada
 American Association of Nutritional Consultants
 Asociación Argentina de Neurocirugía

AANC